Iouri Aleksandrovitch Levada (en ), né le  à Vinnytsia (RSS d'Ukraine) et décédé le  à Moscou, est considéré comme le fondateur de la sociologie en Union soviétique, une discipline considérée comme bourgeoise et qui était interdite du temps de Staline.

Combat pour la sociologie 
Il commence des études de philosophie à Moscou en 1947 mais n'y trouve pas se voie, il s'oriente alors vers la sociologie. Sa première thèse est consacrée à la Chine (il y aborde la question de la bureaucratie), sa seconde aux problèmes sociologiques des religions.

Étranger à tout compromis d’ordre politique, il fut longtemps en butte au pouvoir. En 1969, il est limogé de sa chaire à l'université de Moscou et privé de son titre de professeur pour « erreurs idéologiques. » Ses ouvrages sont mis au pilon et il est interdit de publication. En 1972, sous Brejnev, une purge élimine de l’université quelque 200 sociologues supplémentaires.

Iouri Levada continue toutefois d’enseigner, pratiquement dans la clandestinité, jusqu'à l’arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev. Il entre alors au  Centre d'étude de l'opinion publique créé en 1987 suivi de son équipe des années 1960, avec laquelle il était resté en contact.

Mais en 2003, mécontent de la publication de certains sondages peu conformes au « politiquement correct », le pouvoir prend le contrôle du  Centre. Iouri Levada le quitte avec l’ensemble de ses collaborateurs, pour créer, en toute indépendance, le VTsIOM-A (en français : Centre pan-russe de recherche sur l'opinion publique), devenu en  le Centre analytique Levada. Il y poursuit des enquêtes d'opinion sur la vie politique et sociale.

Il meurt en 2006.

Travaux disponibles en français 
 Entre le passé et l’avenir, l’homme soviétique ordinaire : enquête, 1993, Presses de Sciences Po
 Séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, milieu des années 1990

Publications 
 Проблемы использования количественных методов в социологии/ в сб.: Моделирование социальных процессов, М., 1970;
 Проблемы экономической антропологии у Маркса/ Экономика и общество, сборник трудов ВНИИСИ, 1983, вып. 8;
 Игровые структуры в системах социального действия/ Системные исследования. Методологические проблемы. 1984. М., 1984;

 Общественное мнение у горизонта столетий // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2000. № 6. Общественное мнение и общество на перепутьях 1999 года // Куда идёт Россия?.. Власть, общество, личность. М., 2000.
 Человек в корруптивном пространстве. Размышления на материале и на полях исследований // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2000. № 5.
 Элита и «массы» в процессах трансформации // Кто и куда стремится вести Россию?.. Акторы макро-, мезо- и микроуровней современного трансформационного процесса. М., 2001.
 Поколения ХХ века: возможности исследования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2001. № 5.
 «Человек советский»: проблема реконструкции исходных форм // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2001. № 2.
 Механизмы и функции общественного доверия //Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2001. № 3.
 Перспективы человека: предпосылка понимания // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2001. № 4.
 Варианты адаптационного поведения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 1.
 Заметки о «проблеме поколений» // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 2.
 «Истина» и «правда» в общественном мнении: проблема интерпретации понятий // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 3.
 Отложенный Армагеддон? Год после 11 сентября 2001 года в общественном мнении России и мира // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 5.
 Рамки и варианты исторического выбора: несколько соображений о ходе российских трансформаций // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2003. № 2.
 Исторические рамки «будущего» в общественном мнении // Пути России: существующие ограничения и возможные варианты. М., 2004.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Sociologie de la politique
 Sociologie des religions

Liens externes 
 
  The Man Who Knew Russia Too Much  (www.aei.org), American Enterprise Institute for Public Policy Research, 26 décembre 2006
  VCIOM (Centre analytique Levada, wciom.com)
  Site (www.levada.ru)

Sociologue soviétique
Sociologue russe
Sociologue du politique
Sociologue des religions
Professeur à l'université d'État de Moscou  
Enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales
Naissance en avril 1930
Naissance en RSS d'Ukraine
Naissance à Vinnytsia
Décès en novembre 2006
Décès à Moscou
Décès à 76 ans
Personnalité inhumée au cimetière Troïekourovskoïe